SACLANT - (ang. Supreme Allied Commander Atlantic), czyli Naczelny Dowódca Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO na Atlantyku. Zadaniem jego było utrzymanie i rozwijanie zdolności istotnych dla zachowania pokoju, bezpieczeństwa oraz integralności terytorialnej państw członkowskich NATO. Obszar, za który odpowiadał (AOR - ang. Area of Responsibility) rozciągał się od Bieguna Północnego aż po Zwrotnik Raka, i od Wschodniego Wybrzeża Ameryki Północnej do Zachodniego Wybrzeża Afryki i Europy. Był on odpowiedzialny za strzeżenie bezpieczeństwa mórz, szlaków handlowych i przywracanie porządku w jego AOR. SACLANT odgrywał istotną rolę w utrzymaniu transatlantyckiego połączenia między Europą i Ameryką Północną.

Tak jak i SACEUR, doradzał politycznym i wojskowym organom NATO w sprawach wojskowych. Jeśli wymagały tego okoliczności, mógł też kontaktować się bezpośrednio z szefami obrony, ministrami obrony i szefami rządów państw członkowskich NATO. Odpowiadał przed Komitetem Wojskowym za wypełnianie tych obowiązków.

Dowództwo Sił Sojuszniczych Atlantyku (Allied Command Atlantic) zostało rozwiązane 19 czerwca 2003, a jego funkcje przejęło nowo utworzone Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji (Allied Command Transformation – ACT). 

NATO